María Eugenia Brianda Timotea Cecilia Martínez de Irujo y Fitz-James Stuart (Madrid, España, 26 de noviembre de 1968) es una aristócrata española,  duquesa de Montoro, grande de España y la menor y única mujer de los seis hijos de Luis Martínez de Irujo y Artázcoz y Cayetana Fitz-James Stuart,  duquesa de Alba de Tormes.

Biografía 
El 23 de octubre de 1998 en la Catedral de Sevilla contrajo matrimonio con el torero Francisco Rivera Ordóñez, ceremonia que contó con aproximadamente 1400 invitados, entre ellos los Duques de Lugo. De este matrimonio, que fue declarado nulo, nació una hija, Cayetana Rivera y Martínez de Irujo (Sevilla, España, 16 de octubre de 1999).

Después en 2005 María Eugenia tuvo una relación con Gonzalo Miró hasta 2009.

Ha demostrado estar alejada de la vida palaciega de su familia. Dejó de vivir entre las residencias oficiales de la Casa de Alba, estableciéndose en su finca La Pizana, en Gerena. En el reparto previo de la herencia de su madre, a Eugenia también le correspondió la finca de Ibiza "S'Aufabaguera" ("La Albahaca" en ibicenco) en Cala Salada.

El 17 de noviembre de 2018 contrajo matrimonio con Narcís Rebollo Melció, presidente de Universal Music España y Portugal, en Las Vegas, Nevada.

Ancestros

Referencias 

Nobles de España del siglo XXI
Duques de España
Grandeza de España
Nobles de la Comunidad de Madrid
Españolas del siglo XXI
Nacidos en Madrid
Socialités de España